Feel Well – singolo di Megumi Hayashibara del 2001
 Feel Well – album di Megumi Hayashibara del 2002